Baix Egipte:
 Afroditòpolis o Leontòpolis, ciutat al nomós XI del Baix Egipte 
 Afroditòpolis o Busiris, ciutat al nomós IX del Baix Egipte 
 Alt Egipte:
 Afroditòpolis o Per Wadjet, ciutat al nomós X de l'Alt Egipte, l'antiga que correspondria a un llogaret anomenat Itfeh al costat de Qaw al-Kebir, i propera a Anteòpolis 
 Afroditòpolis o Gebelein, ciutat al nomós III (al límit amb el nomós IV) 
 Afroditòpolis, al nomós XXII de l'Alt Egipte, antiga Tepihu i actualment Atfih
 Afroditòpolis o Per Nemty, ciutat de l'Antic Egipte, capital del nomós XII